Saudronne est le nom (partiel ou complet) de trois cours d'eau du sud de la France, tous les trois affluents du Tarn et situés dans le département du Tarn :

 la Saudronne : , affluent de rive gauche du Tarn ;

 le ruisseau de Saudronne : , autre affluent de rive gauche du Tarn ;

 le ruisseau de la Saudronne : , affluent de rive droite du Tarn.

Notes et références